Sezóna 1972/1973 byla 27. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Tým Avtomobilist Sverdlovsk sestoupil. Ze 2. ligy postoupil celek Dynamo Riga.

Konečné pořadí 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1972
Lední hokej v roce 1973